Uva de oso puede referirse a:
 el nombre común de la planta Arctostaphylos uva-ursi; o
 el nombre común de la planta Lithodora fruticosa.